|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Europees Formule 3-kampioenschap 2017
|-
| vorige: 2016 || volgende: 2018 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|}

Het Europees Formule 3-kampioenschap 2017 was het vijftiende Europees Formule 3-kampioenschap en het vijfde sinds de samenvoeging met de Formule 3 Euroseries. Regerend kampioen Lance Stroll is overgestapt naar de Formule 1 om te rijden voor het team van Williams en zal zijn titel niet verdedigen.

Met een tweede plaats tijdens de eerste race tijdens de seizoensafsluiter op de Hockenheimring verzekerde Lando Norris zich van de titel in de Europese Formule 3. Hij verkreeg met deze zege voldoende voorsprong zodat zijn laatste rivaal Maximilian Günther hem niet meer in kon halen in het klassement.

Teams en coureurs 

 Coureurs in het rood komen niet in aanmerking voor punten in het kampioenschap.

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Ralf Aron: Prema Powerteam → HitechGP
 David Beckmann: kfzteile24 Mücke Motorsport → Van Amersfoort Racing
 Jake Hughes: Carlin → HitechGP
 Callum Ilott: Van Amersfoort Racing → Prema Powerteam
 Zhou Guanyu: Motopark → Prema Powerteam

 Nieuw/teruggekeerd in Europees F3
 Jehan Daruvala: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → Carlin
 Jake Dennis: GP3 Series (Arden International) → Carlin
 Ferdinand Habsburg: Euroformula Open (Drivex School) → Carlin
 Tadasuke Makino: Japanse Formule 3-kampioenschap (Toda Racing) → HitechGP
 Joey Mawson: ADAC Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Van Amersfoort Racing
 Marino Sato: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (Vincenzo Sospiri Racing) → Motopark
 Mick Schumacher: ADAC Formule 4-kampioenschap (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Keyvan Andres Soori: Euroformula Open (Carlin Motorsport) → Motopark

 Uit de Europees F3
 Ben Barnicoat: HitechGP → Blancpain GT Series (Strakka Racing)
 Sergio Sette Câmara: Motopark → Formule 2 (MP Motorsport)
 Nick Cassidy: Prema Powerteam → Super Formula (Kondō Racing)
 Niko Kari: Motopark → GP3 Series (Arden International)
 Alessio Lorandi: Carlin → GP3 Series (Jenzer Motorsport)
 Arjun Maini: ThreeBond with T-Sport → GP3 Series (Jenzer Motorsport)
 George Russell: HitechGP → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Lance Stroll: Prema Powerteam → Formule 1 (Williams)
 Daniel Ticktum: Carlin → Eurocup Formule Renault 2.0 (Arden International)

Races 
 Op 30 november 2016 werd de Europees F3-kalender van 2017 bekend, waarop de datum van drie evenementen nog bekend moest worden. Op 16 december 2016 werd de volledige kalender bekend.

Kampioenschap

Coureurs
{|
|valign="top"|

Rookies

Autosport in 2017
2017